Il grande match (La gran final) – film del 2006 diretto da Gerardo Olivares
Il grande match (Grudge Match) – film del 2013 diretto da Peter Segal
Il grande match  – programma televisivo del 2016